Dubowiec () – nazwa toponimów w Rosji

 Dubowiec – wieś w rejonie dubrowskim obwodu briańskiego
 Dubowiec – osiedle typu wiejskiego w rejonie krasnogorskim obwodu briańskiego
 Dubowiec – chutor w rejonie kurskim obwodu kurskiego (sielsowiet biesiedinski)
 Dubowiec – chutor w rejonie kurskim obwodu kurskiego (sielsowiet polewski)
 Dubowiec – wieś w rejonie szczigrowskim obwodu kurskiego
 Dubowiec – wieś w rejonie zołotuchińskim obwodu kurskiego
 Dubowiec – wieś w obwodzie lipieckim
 Dubowiec – wieś w obwodzie orłowskim

Także 
 Duboweć – wieś na Ukrainie
 Dubowiec – dawny folwark na Białorusi

Strony ujednoznaczniające